Maestro Guglielmo, scultore pisano attivo nel Duomo di Pisa nel XII secolo
 Mastro Guglielmo, nome convenzionale di un pittore del XII secolo, autore della Croce di Sarzana
 Mastro Guglielmo, scultore del Quattrocento, autore nel 1439 della cisterna del Castello Orsini-Cesi-Borghese a San Polo dei Cavalieri